BESM (, Bolszaja Elektronnaja Szczotnaja Maszina – Duża Elektroniczna Maszyna Licząca) – nazwa rodziny komputerów rozwijanych w Związku Radzieckim w Akademii Nauk ZSRR pod kierunkiem akademika Lebiediewa.

Zobacz też 
 MESM

Historia informatyki